Traverse hace referencia a varios artículos:

Lugares
Archipiélago Marqués de Traverse, extremo norte de las islas Sandwich del Sur.

En Estados Unidos
Traverse, región en el norte del estado de Míchigan.
Traverse City, condado de Grand Traverse.
Condado de Grand Traverse, Míchigan.
Municipio de Little Traverse, condado de Emmet, Míchigan.
Condado de Traverse, Minnesota.

Personas
Madlaine Traverse, actriz teatral y cinematográfica.